Netzel ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Netzel (1839–1927), schwedische Komponistin
 Oskar Netzel (* 2007), deutscher Schauspieler
 Rudolf Netzel (* 1940), deutscher Fußballtorhüter